Antonio Marchi (vers 1670-après 1725), librettiste italien ;
 Giuseppe Filippo Liberati Marchi (1735-1808), peintre et graveur italo-anglais ;
 Guido Marchi (1896–?), joueur de football italien ;
 Pio Marchi (1895–1942), joueur de football italien ;
 Robert Marchi (1919–1946), pilote français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Tony Marchi (1933-2022), footballeur et entraîneur anglais.
 Alexandre Marchi (1975 - ), photographe de presse français, Chef de l'Illustration et responsable du service Photo du quotidien régional L'Est Républicain.

Références

Voir aussi 
 
 

Patronyme italien